Zabłocie (gromada w powiecie bialskim)
 Zabłocie (gromada w powiecie lubskim) (żarski/lubski)